Jovito Salonga – politico 
 Lea Salonga – cantante
 parco nazionale di Salonga